Diese Seite listet die größten Metropolregionen der Welt auf, das heißt die Großstädte einschließlich der sie umgebenden Vororte und ländlichen Gebiete. Die größten Städte der Welt ohne Vorortgürtel sind in der Liste der Millionenstädte aufgeführt.

Im Unterschied zu einer Agglomeration, die aus einer Kernstadt und ihrem suburbanen, dicht bebauten Vorortbereich besteht, ist der Begriff der Metropolregion weiter gefasst und schließt auch große ländliche Gebiete mit ein, die mit den Oberzentren der Region durch wirtschaftliche Verflechtungen oder Pendlerströme in enger Verbindung stehen.

Die Definition der Größe einer Metropolregion wird kontrovers diskutiert. Eine weltweit einheitliche Definition gibt es nicht. Eine mangelnde Vergleichbarkeit bei der Abgrenzung der Städte, die zu einer Metropolregion gezählt werden, sowie Fehler und Ungenauigkeiten bei der Fortschreibung und Hochrechnung der Einwohnerzahlen können ebenfalls zu Abweichungen bei den Angaben für ein und dieselbe Metropolregion führen.

Die größten Metropolregionen der Welt 
Die größte Metropolregion der Welt ist Tokio-Yokohama, in der 2021 auf einer Fläche von 8.231 Quadratkilometern mehr als 39 Millionen Menschen leben, und somit um drei Millionen mehr als noch 2011.

Die Bevölkerungsdichte beträgt 4751 Einwohner pro Quadratkilometer. Eine der höchsten Bevölkerungsdichten der Erde außerhalb von Großstädten weist das Nildelta auf. In dem etwa 24.000 Quadratkilometer großen Gebiet leben über 60 Millionen Menschen. Die Bevölkerungsdichte liegt mit rund 2500 Einwohnern pro Quadratkilometer allerdings nur etwa halb so hoch wie in der Metropolregion Tokio.

Auch das Gangesdelta ist dicht wie eine Metropolregion besiedelt. Auf etwa 105.000 Quadratkilometern leben 150 Millionen Menschen, was einer Bevölkerungsdichte von 1430 Einwohnern pro Quadratkilometer entspricht. Die Bildung einer großflächigen, extrem hohen Besiedlungsdichte ist also nicht immer an das Vorhandensein einer zentralen Metropole gebunden, vielmehr kann sie auch in „ländlichen“ Gebieten wie den besonders fruchtbaren tropischen und subtropischen Flussdeltas entstehen (wenngleich in den Deltas auch Millionenmetropolen liegen, etwa Kairo am Nildelta oder Kalkutta und Dhaka im Gangesdelta).

Wenn man ausschließlich die administrativen Stadtgrenzen heranzieht, ist die chinesische Stadt Chongqing die größte der Welt. Sie stellt als „regierungsunmittelbare Stadt“ eine eigenständige Verwaltungseinheit mit 30,48 Millionen Einwohnern (2016) dar.
Die Fläche des Verwaltungsgebietes der Stadt ist mit 82.403 Quadratkilometern allerdings beinahe so groß wie der Staat Österreich (83.871 Quadratkilometer) und besteht überwiegend aus Gebieten mit ländlicher Siedlungsstruktur. Die administrativen Stadtgrenzen gehen weit über die Grenzen der Kernstadt Chongqing (5472 Quadratkilometer und 6,6 Millionen Einwohner) hinaus.

In der folgenden Tabelle aufgeführt sind alle Metropolregionen, die laut Quelle mehr als fünf Millionen Einwohner aufweisen, sowie das Land und der Kontinent, in dem sich die Region befindet. Die Einwohnerzahlen sind Berechnungen auf Grundlage von Volkszählungen oder offiziellen Schätzungen. Weitere Metropolregionen, beispielsweise mit weiter gezogenen Abgrenzungen als in der hier verwendeten Quelle zugrundegelegt, weisen mehr als sechs Millionen Einwohner auf, werden aber aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht aufgenommen. Teilweise ist nur der Name der Metropole angegeben, nicht der Name der Metropolregion, auch deshalb ist der Bezug auf die räumliche Abgrenzung nicht immer eindeutig. Da aus den genannten Gründen meist keine genauen allgemein gültigen Angaben möglich sind, wird nur ein Bereich angegeben, auch wenn es genaue Zahlen für eine offizielle Metropolregion gibt.

Liste 

Die größten Metropolregionen der Welt mit mindestens 5 Millionen Einwohnern (90 insgesamt, Stand: Juni 2021):

Siehe auch 
 Liste der Millionenstädte
 Liste der Städte nach Bruttoinlandsprodukt (listet größtenteils Metropolregionen auf)
 Liste der Metropolregionen in Deutschland
 Liste der Metropolregionen in Brasilien
 Liste der Metropolregionen in den Vereinigten Staaten
 Liste der größten Städte Europas
 Liste der größten Städte der Europäischen Union
 Liste der größten Städte Asiens
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der größten Städte Südamerikas
 Liste der größten Städte Nordamerikas
 Liste der größten Städte Ozeaniens
 Liste der größten Städte der Welt (historisch)
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Liste der größten Städte im deutschen Sprachraum
 Liste der Großstädte in Deutschland
 Liste der Groß- und Mittelstädte in Deutschland
 Liste der Städte in Deutschland
 Liste der Städte in Österreich
 Liste der Städte in der Schweiz

Weblinks 
Aktuelle Zahlen
 Ausführliche Statistiken und Tabellen (PDF; 2,4 MB)

Andere demografische Listen
 City Population: Die größten Agglomerationen der Welt
 UN: World Urbanization Prospects
 World Atlas: Largest Cities of the World – by population

Historische Hinweise
 About.com: Die größten Städte im Laufe der Geschichte

Einzelnachweise 

!Welt, grosste Metropolregionen
!Metropolregionen, grosste
Metropolregionen
!